Das Waisenhaus für wilde Tiere ist eine deutsche Fernsehserie des Südwestrundfunk, die erstmals am 21. Dez. 2011 ausgestrahlt wurde. Handlungsort ist Harnas, eine Farm mit privatem Wildschutzgebiet in Namibia. Kommentiert wird die Szenerie von Norbert Langer.

Zwischen 2011 und 2015 wurden insgesamt 125 Episoden von Cosmos Factory und der Eikon Südwest GmbH im Auftrag des SWR produziert. Zwischen 23. Oktober 2014 und 2015 wurde die Serie wiederholt, umgeschnitten zu 84 Episoden mit je 25 Minuten.

Inhalt 
Die Organisation wurde von Marieta van der Merwe gegründet. In der Serie werden Begebenheiten aus dem Alltag der auf der Farm lebenden Tiere und ihrer Pfleger wiedergegeben. Unterstützt wird das Team von Volontären aus aller Welt. Für die Produktion wurden Freiwillige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz während ihres Aufenthalts auf der Farm begleitet. Unter der Führung von Frikkie von Solms werden die Tiere in den verschiedenen Bereichen der Farm versorgt.

Der Großteil des in einer Episode gezeigten Inhalts entstand auf der Farm Harnas. Allerdings gibt es auch Szenen, die auf Naua Naua, heute Okutala, realisiert wurden und dadurch auch die Kooperation zwischen den beiden Farmen zeigen. Zum Zeitpunkt des Drehs wurde auf Naua Naua ebenfalls ein Projekt mit Volontären ins Leben gerufen. Die Volontäre werden filmisch auf weiteren Ausflügen außerhalb von Harnas begleitet, zum Beispiel wenn Tiere von benachbarten Farmern abgeholt werden oder während Tiertransporten von Breitmaulnashörnern aus Südafrika nach Naua Naua.

Episodenübersicht 
Die 40 Episoden der ersten Staffel wurden erstmals vom 21. Dezember 2011 bis zum 28. Februar 2012 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die 45 Episoden der zweiten Staffel wurden erstmals vom 18. September 2013 bis zum 20. November 2013 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die ersten 18 Episoden der dritten Staffel wurden erstmals vom 26. Februar 2015 bis zum 1. April 2015 auf dem Sender Das Erste, die restlichen Episoden jeweils als Doppelfolge vom 16. November 2015 bis zum 30. November 2015 auf dem Sender SWR ausgestrahlt.

Vom 22. August 2016 bis zum 8. April 2017 wurde die Serie erstmals auf SRF zwei im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Zum ersten Mal in Österreich wurde die Serie auf ORF 1 vom 18. März 2020 bis zum 3. Juli 2020 ausgestrahlt. Die Serie wurde auf verschiedenen Sender der ARD wiederholt, zuletzt im BR vom 3. August 2021 bis zum 10. September 2021.

Weblinks 
 
 Homepage der Serie
 

Fernsehserie (Das Erste)
Fernsehserie der 2010er Jahre